Сетуку () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Серулешть.
 Сетуку () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Томшань.